

Architettura
 Palazzo Ottolini – edificio storico di Verona
 Villa Ottolini-Tovaglieri – villa di Busto Arsizio
 Villa Ottolini-Tosi – villa di Busto Arsizio
 Villa Tizzoni Ottolini – villa di Brugherio

Persone
 Ottolini – famiglie del patriziato veneziano
 Giordano Ottolini – militare italiano
 Luisa Ottolini – fisica e ricercatrice italiana
 Mauro Ottolini – trombonista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Metodio Ottolini – pittore italiano
 Vittore Ottolini – storico, giornalista, scrittore, commediografo e militare italiano

Altro
 Cotonificio Ottolini – museo tessile di Busto Arsizio